Burford kan syfta på:

 Burford – en stad i Oxfordshire, England
 Burford, Cheshire – en ort i Cheshire, England
 Burford, Devon – en ort i Devon, England
 Burford, Shropshire – en ort och civil parish i Shropshire, England
 Burford, Somerset – en ort i Somerset, England
 Burford, Ontario – en ort i Brant County Kanada
 Burford Creek – ett vattendrag i Ontario, Kanada
 Burford Island – en ö i Northern Territory, Australien

Personer
 Eleanor Burford (1906–1993), var en brittisk författare av kärleksromaner och historiska romaner